Bañuelos steht für:

 Bañuelos (Guadalajara), Gemeinde in der spanischen Provinz Guadalajara
 Bañuelos (Duero), Fluss in der spanischen Provinz Burgos
 Bañuelos (Guadiana), Fluss in der spanischen Provinz Ciudad Real

Bañuelos ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Bañuelos (1932–2017), mexikanischer Dichter
 Miguel de los Santos de Bañuelos y Travel (1830–1906), spanischer Diplomat
 Romana Acosta Bañuelos (1925–2018), US-amerikanische Geschäftsfrau, Bänkerin und Regierungsbeamtin